Granma má více významů:

 Granma (jachta)
 Granma (deník Komunistické strany Kuby)
 Granma (provincie) – jedna ze 14 kubánských provincií

Externí odkazy